Бристол:

 Бристол — необитаемый остров, входит в архипелаг Южные Сандвичевы острова.
 Бристол — тауншип в округе Филмор, Миннесота, США.
 Бристол — независимый город в штате Виргиния (США).
 Бристол — город в США, в штате Коннектикут.
 Бристол — город в округе Салливан штата Теннесси (США).
 Бристол, Кервин (род. 1988) — американский профессиональный баскетболист.
 Бристол-Бей — боро в штате Аляска, США.

См. также 
 Бристоль (значения)